GDPR steht für:
 , siehe Datenschutz-Grundverordnung
 , siehe Bruttoinlandsprodukt einer Region, Provinz, Gouvernement usw. (NUTS 1, NUTS 2)

Abkürzung